Fantastic Four,  een superheldengroep uit een serie comics uitgegeven door Marvel Comics

Film
 The Fantastic Four (film), een nooit uitgebrachte film uit 1994
 Fantastic Four (2005), een Amerikaanse film uit 2005
 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, een Amerikaanse film uit 2007
 Fantastic Four (2015), een Amerikaanse film uit 2015

Televisie
 Fantastic Four (1967), een animatieserie uit 1967
 Fantastic Four (1978), een animatieserie uit 1978
 Fantastic Four (1994), een animatieserie uit 1994
 Fantastic Four (2006), een animatieserie uit 2006

Computerspel
 Fantastic Four (computerspel uit 1997), een PlayStation computerspel uit 1997
 Fantastic Four (computerspel uit 2005), een computerspel van Activision uit 2005